Уолтон, Уильям:
 Уолтон, Уильям (1902—1983) — английский композитор и дирижёр.
 Уолтон, Уильям (1832—1915) — американский юрист.
 Уолтон, Уильям (1843—1915) — американский художник, художественный критик и переводчик.